Jan de Groot (acteur) (1948), Nederlands acteur
 Jan de Groot (burgemeester) (1951–2010), burgemeester van onder andere Vught en Baarn
 Jan de Groot (wielrenner), wielrenner, Nederlands kampioen op de weg in 1904
 Jan de Groot, een Hollander naar wie het Schotse dorp John o' Groats is vernoemd
 Jan Cornets de Groot  (1554-1640), burgemeester van onder andere Delft en vader van Hugo de Groot
 Jan Frans de Groot (1916–2005), burgemeester van onder andere Katwoude
 Jan Hendrik de Groot (1901-1990), Nederlands dichter
 Jan Jakob Maria de Groot (1854-1921), Nederlands sinoloog
 Jan de Groot (schilder) (1650-1726), Nederlands kunstschilder
 J.V. de Groot (1848–1922), Nederlands theoloog